Una pellicola (in inglese film) è uno strato sottilissimo di materiale flessibile o fluido. Può riferirsi a:
Pellicola fotografica, utilizzata in fotografia
Pellicola cinematografica, utilizzata nel cinema
Pellicola litografica, utilizzata nella stampa offset
Pellicola o film in scienza dei materiali, chimica delle superfici o biologia
Pellicola alimentare, pellicola per la conservazione degli alimenti, un tempo in PVC

Altri progetti